Sedgwick bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Sedgwick (Arkansas)
 Sedgwick (Colorado)
 Sedgwick (Kansas)
 Sedgwick (Maine)
 Sedgwick (Wisconsin), im Ashland County
 Sedgwick County (Colorado), Verwaltungseinheit
 Sedgwick County (Kansas), Verwaltungseinheit

im Vereinigten Königreich:
 Sedgwick (Cumbria)

weitere geographische Bezeichnungen:
 Sedgwick-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Sedgwick Lake, ein See in den Vereinigten Staaten
 Mount Sedgwick, verschiedene Berge

Personen:
 Adam Sedgwick (1785–1873), englischer Geologe
 Adam Sedgwick (Zoologe) (1854–1913), britische Zoologe
 Amanda Sedgwick (* 1970), schwedische Jazzmusikerin
 Anne Douglas Sedgwick (1873–1935), US-amerikanisch-britische Schriftstellerin
 Catherine Maria Sedgwick (1789–1867), US-amerikanische Autorin und Feministin 
 Charles B. Sedgwick (1815–1883), US-amerikanischer Politiker
 Edie Sedgwick (1943–1971), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
 Edward Sedgwick (1892–1953), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Schriftsteller und Filmproduzent
 Eileen Sedgwick (1898–1991), US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilmära
 Ellery Sedgwick (1872–1960), US-amerikanischer Schriftsteller und Herausgeber des Atlantic Monthly
 Eve Kosofsky Sedgwick (1950–2009), US-amerikanische Autorin und Theoretikerin zu Gender Studies und Queer Theory
 Henry Dwight Sedgwick (1861–1957), US-amerikanischer Jurist und Autor
 John Sedgwick (1813–1864), US-amerikanischer General während des Bürgerkrieges
 Kyra Sedgwick (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Marcus Sedgwick (1968–2022), britischer Jugendbuchautor
 Nicole Sedgwick (* 1974), kanadische Fußballspielerin
 Sara Sedgwick (* 1984), US-amerikanische Fußballspielerin
 Theodore Sedgwick (1746–1813), US-amerikanischer Politiker
 William Thompson Sedgwick (1855–1921), Mitbegründer des modernen Gesundheitswesens der Vereinigten Staaten

siehe auch:
 Sedgewick